

Населені пункти та їхні частини
 Пілява — місто в Ґарволінському повіті Мазовецького воєводства
 Пілява — гміна в Ґарволінському повіті Мазовецького воєводства
 Пілява — село в гміні П'ясечно Пясечинського повіту Мазовецького воєводства
 Пілява — лісова осада в гміні П'ясечно Пясечинського повіту Мазовецького воєводства

Див. також 
 Пилява

Примітки